Olaszország
Kalsa, palermói városnegyed
 Szlovákia
Kalsa, község a Kassai kerület Kassa-környéki járásában